, film de Gennaro Righelli sorti en 1921 ;
 Il richiamo, film de Claudio Bondi sorti en 1992 ;
 Il richiamo, film de Stefano Pasetto sorti en 2009 ;